Backofenmühle bezeichnet:
 Backofenmühle (Seinsheim), Ortsteil des Marktes Seinsheim im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Backofenmühle Hainsberg, ehemalige Mühle in der Großen Kreisstadt Freital im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen